Ла Вета има више значења:

 Ла Вета (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Вета (Виљануева), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику